Улытауская область () — область в центральной части Казахстана, образованная 8 июня 2022 года. Административный центр области — город Жезказган.

На севере граничит с Костанайской областью, на северо-востоке и востоке — с Карагандинской, на юго-востоке — с Жамбылской, на юге — с Туркестанской и Кызылординской, на западе — с Актюбинской.

История 
В 1973—1997 годах в составе Казахской ССР и Казахстана существовала Джезказганская область, которая в результате административной реформы 1997 года вошла в состав Карагандинской области. В XVIII веке на территории Улытауской области жили племена Среднего жуза: аргыны (подроды каракесек и атыгай), найманы (подроды баганалы и балталы), кыпшаки (подроды бултын, узын и торы), род жана-кыргыз, не входивший в жузы.

16 марта 2022 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время совместного заседания палат парламента выступил с посланием народу Казахстана, где заявил, что из части Карагандинской области будет сформирована Улытауская область.

Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области — важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовно: Улытау, который находится в центре нашей бескрайной казахской степи, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания, где решалась судьба страны.

Область была образована 8 июня 2022 года в соответствии с указом президента Казахстана, её территория существенно меньше той, что занимала прежняя Джезказганская область (в которую до 1997 года ещё входили Шетский и Актогайский районы, а также города Балхаш и Приозёрск).

Административное деление 

Область состоит из 2 районов и 3 городов областного подчинения (городские администрации):

Население 

Улытауская область на момент создания в 2022 году стала в Республике Казахстан регионом с самой низкой плотностью населения и регионом с самой низкой абсолютной численностью населения.

Примечания